Les Dinosauromorpha, ou dinosauromorphes, forment un clade de sauropsides archosaures comprenant les dinosaures ainsi que plusieurs genres étroitement liés à eux, mais qui ne sont cependant pas considérés comme des dinosaures. Les oiseaux (des descendants des dinosaures) sont les seuls dinosauromorphes vivant encore actuellement.

Parmi les formes basales remarquables, on peut citer Marasuchus et Lagosuchus très semblables entre eux, Lagerpeton ayant vécu au Trias moyen (Ladinien) découvert en Argentine et Dromomeron du Trias supérieur (Norien) découvert en Arizona, Nouveau-Mexique et Texas, ainsi que les silésauridés comme Silesaurus ayant vécu au Trias supérieur (Carnien) et découvert en Pologne, le Carnien-Norien Eucoelophysis découvert au Nouveau-Mexique, le Ladinien Pseudolagosuchus originaire d'Argentine peut-être le Norien Sacisaurus découvert au Brésil, le Carnien Technosaurus du Texas, Asilisaurus de l'Anisien en Tanzanie et Diodorus du Carnien(?) au Norien au Maroc.

Phylogénie

Références 

 
Taxon décrit en 1984